Femur (Plural: Femora) steht für:

 Oberschenkelknochen, Os femoris, bei Wirbeltieren und Menschen
 Femur (Gliederfüßer), Schenkel des Beines von Gliederfüßern